Evgenij Lopatin – sollevatore sovietico
 German Aleksandrovič Lopatin – scrittore e rivoluzionario russo
 Michail Nikolaevič Lopatin – avvocato e scrittore russo